Áyios Ioánnis kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Sýrna, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Ágios Ioánnis (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Ágios Ioánnis (ort i Grekland, Thessalien, Trikala), 
 Áyios Ioánnis (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evvoías, 
 Áyios Ioánnis (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Ágios Ioánnis (ort i Grekland, Peloponnesos), Lakonien, 
 Ágios Ioánnis (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 
 Káto Ágios Ioánnis, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías, 
 Ágios Ioánnis (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar